Пу́блий Рути́лий ():
 Публий Рутилий — народный трибун 169 года до н. э.
 Публий Рутилий — народный трибун 136 года до н. э.
 
 Публий Рутилий Кальв — претор 166 года до н. э.
 Публий Рутилий Руф (ок. 158 — 78 до н. э.) — консул 105 года до н. э.
 Публий Рутилий Нуд (ок. 120 — после 73 до н. э.) — префект флота во время Третьей Митридатовой войны.